Командная гонка на время с раздельным стартом у мужчин на чемпионате мира по шоссейным велогонкам 2012 года прошла 16 сентября в голландской провинции Лимбург и связала между собой города Ситтард-Гелен и Валькенберг. Командная гонка вернулась в программу чемпионатов мира после восемнадцатилетнего отсутствия. В отличие от остальных гонок чемпионата в командной гонке гонщики выступали не за национальные команды, а в составе своих профессиональных команд.

Участники 
Участие в гонке обязательно для 18 команд Мирового тура UCI. Всего UCI были приглашены 50 команд для участия в чемпионате мира:
 18 команд Мирового тура UCI;
 Лучшая команда Африканского тура UCI;
 5 сильнейших команд Азиатского тура UCI;
 5 команд, представляющих Американский тур UCI;
 20 команд Европейского тура UCI;
 Лучшая команда UCI Oceania Tour

Ряд команд по различным причинам вынуждены были отказаться от участия в гонке, поэтому на старт вышли 32 команды:
 18 команд Мирового тура UCI;
 Лучшая команда Африканского тура UCI — MTN Qhubeka;
 2 команды, представляющие Американский тур UCI;
 11 команд Европейского тура UCI

В состав каждой из команд входят шестеро гонщиков, при этом финишное время фиксируется по четвёртому гонщику. Победившая команда получает право ношения «отличительного логотипа», который будет расположен на её майках во всех гонках сезона 2013 года.

Маршрут 
Дистанция в 53,2 км связала между собой города Ситтард-Гелен и Валькенберг. Рельеф гонки в основной равнинный, но 10 % дистанции составляют три основные холма:
 Lange Raarbeg — протяженность 1300 м, средний градиент 4,5 %;
 Bergseweg — протяженность 2700 м, средний градиент 3,3 %;
 Cauberg — протяженность 1200 м, средний градиент 5,8 %.

Максимальный градиент на остальной части дистанции не превысил 2 %. Общий набор высоты составил 525 метров.

Результаты гонки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2012